Somrak je lahko:

 Somrak - del dneva med zoro in sončnim vzhodom, ter čas med sončnim zahodom in nočjo
 Somrak - serija romanov ameriške pisateljice Stephenie Meyer
 Somrak - prvi roman iz serije
 Somrak - film iz leta 1983
 Somrak - film iz leta 1998
 Somrak - film iz leta 2008
 Somrak - slovenska black metal skupina
 Somrak - pesniška zbirka Svetlane Makarovič
 Somrak - slovenski priimek

Glej tudi 

 Območje somraka - televizijska serija